Orban, een plaats in Frankrijk
Ludovic Orban, Roemeens politicus
Viktor Orbán, Hongaars politicus
Walthère Frère-Orban, een Belgisch politicus uit de negentiende eeuw